Born This Way bezeichnet:

 Born This Way (Album), ein Album der Sängerin Lady Gaga (2011)
 Born This Way – The Remix, ein Remixalbum der Sängerin Lady Gaga (2011)
 Born This Way (Lied), ein Lied der Sängerin Lady Gaga (2011)
 Born This Way (Film), ein Dokumentarfilm über die LGBT-Szene Kameruns von Shaun Kadlec und Deb Tullmann (2013)